

30 апреля 

 Будстрём, Леннарт (87) — шведский государственный деятель, министр иностранных дел Швеции (1982—1985) .
  (53) — канадский режиссёр  .
 Кадохов, Валерий Тотрадзович (70) — российский государственный деятель, член Совета Федерации от Северной Осетии (2000—2012) .
 Кинг, Бен (76) — американский певец .
 Крапивин, Юрий Васильевич (68) — российский государственный деятель, руководитель Федеральной службы охраны Российской Федерации (1995—2000), генерал-полковник .
 Мертенс, Грегори (24) — бельгийский футболист .
 Паташу (96) — французская певица и актриса («Приключения Феликса», «Бельфегор — призрак Лувра»)  .
 Семисынов, Олег Александрович (48) — российский актёр театра (МХАТ имени Горького, «Галактика») и кино («Слуга государев», «Жаркий лёд», «Бумер») .
 Терри, Найджел (69) — британский актёр («Лев зимой», «Экскалибур», «Эдуард II») .
 Туровцев, Виктор Иванович (90) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хачатрян, Лейли Вагинаковна (84) — советская и армянская театральная актриса, артистка Ереванского государственного академического русского драматического театра им. К. С. Станиславского (с 1956 года), народная артистка Республики Армения (2004) .

 Шарин, Николай Иванович (84) — советский государственный деятель, министр просвещения Якутской АССР (1962—1981), заслуженный учитель школы РСФСР .
 Шмакова, Никлания Петровна (86) — советская актриса, артистка Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского (1967—1989) и кино («Проводим эксперимент»), заслуженная артистка Удмуртской АССР .

29 апреля 

 Амега, Атсу Коффи (83) — тоголезский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Того (1984—1987) .
 Канестри, Джованни (96) — итальянский кардинал, Архиепископ Генуи (1987—1995) .
 Милитосян, Вардан Ишханович (64) — советский и армянский штангист и тренер, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976), пятикратный обладатель мирового рекорда, заслуженный мастер спорта СССР (1976) .
 Мишлен, Франсуа (88) — французский бизнесмен, генеральный директор Michelin (1955—1999), внук основателя компании Эдуара Мишлена .
 Пит, Кэлвин (71) — американский гольфист .
 Рогов, Евгений Фёдорович (83) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Папуа — Новой Гвинее (1989—1993) .
  (89) — британский композитор .
  (92) — американский политический деятель, губернатор Иллинойса (1973—1977) .

28 апреля 

 Абужамра, Антониу (82) — бразильский актёр и режиссёр («Воздушные замки», «Земля любви», «Талисман») .
 Бердышев, Анатолий Васильевич (68) — советский артист балета, солист Новосибирского театра оперы и балета (1966—1990), народный артист РСФСР (1976) .
 Гофман, Иосиф Давыдович (89) — советский военный, полковник, последний в мире живой участник Нюрнбергского процесса .
 Запорожцева, Лидия Григорьевна (78) — советская и украинская артистка оперетты, артистка Одесского театра музыкальной комедии и Киевского государственного театра оперетты (1963—1985), заслуженная артистка Украинской ССР, вдова актёра Дмитрия Шевцова .
  (32) — швейцарский хоккеист, нападающий («Цуга», «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), национальной сборной Швейцарии .
 Осаки, Ёсихико (76) — японский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1960) .
 Фере, Рене (69) — французский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, участник в качестве режиссёра в основном конкурсе Каннского фестиваля (1977) («Торжественное причастие») 
 Шукенов, Батырхан Камалович (52) — советский, казахстанский и российский эстрадный певец и музыкант, композитор, актёр, продюсер, солист группы «А’Студио» (1987—2000); инфаркт .

27 апреля 

 Ас-Самераи, Шаит (?) — министр обороны группировки ИГИЛ; убит .
 Ганье, Верн (89) — американский борец, многократный чемпион мира по реслингу .
  (71) — американский музыкант, основатель группы The Kingsmen, автор песни Louie Louie .
 Кроу, Сюзанн (52) — американская актриса .
 Лесни, Эндрю (59) — австралийский кинооператор (трилогии «Властелин колец» и «Хоббит»), лауреат премии «Оскар» (2002) («Властелин колец: Братство Кольца») .
 Рич, Александр (90) — американский учёный, специалист в области изучения и структуры биополимеров, иностранный член РАН (1994) .
 Фуллмер, Джин (83) — американский профессиональный боксёр, чемпион мира (1957, 1959—1962) .

26 апреля 

 Божидарник, Виктор Владимирович (70) — советский и украинский деятель образования, ректор Луцкого национального технического университета (с 1977) .
 Гатауллин, Наиль Гайнатович (86) — советский и российский хирург, действительный член Академии наук Республики Башкортостан (1995) .
 Гонюх, Давид Абрамович (69) — советский и российский инженер-конструктор, джазовый музыкант .
  (87) — советский и украинский художник и художник-постановщик кино .
 Иноземцев, Василий Алексеевич (71) — советский и российский физик и преподаватель, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского (1979—2005) .
 Медоуз, Джейн (95) — американская актриса, вдова Стива Аллена .
 Проново, Марсель (84) — канадский хоккеист, защитник («Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс»), обладатель Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955, 1967) .

25 апреля 

 Борисихин, Юрий Сергеевич (71) — советский и российский путешественник, журналист и общественный деятель .
 Буцко, Юрий Маркович (76) — советский и российский композитор и педагог .
 Галлетти, Паоло (78) — итальянский пловец, двукратный призер чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (1958) .
  (86) — чехословацкий футболист, защитник сборной Чехословакии (1953—1962) .
 Ковенская, Этель Львовна (87) — советская и израильская актриса .
 Манкевич, Дон (93) — американский сценарист, номинант на премию «Оскар» (1959) («Я хочу жить!») .
 Путин, Геннадий Фёдорович (68) — советский и российский физик и преподаватель, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики Пермского государственного университета, автор свыше 150 научных работ .
 Стюарт, Кристина (74) — канадский государственный деятель, министр по делам окружающей среды (1997—1999) .
 Хаёев, Изатулло Изатуллоевич (78) — советский и таджикский государственный деятель, председатель Совета Министров Таджикской ССР (1986—1990), премьер-министр Таджикистана (1991—1992) .

24 апреля 

 Акуваев, Эдуард Измайлович (70) - советский, российский и израильский художник .
 Бартошевский, Владислав (93) — польский историк, публицист, дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел Польши (1995, 2000—2001) .
 Бирч, Кен (81) — британский футболист, обладатель Кубка Уэльса по футболу (1962) .
 Газали, Рустум (61) — сирийский деятель спецслужб и военачальник .
 Кемцуров, Муслимбек Гаджиевич (61) — советский и российский дагестанский актёр театра и кино, театральный режиссёр, артист Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая (с 1977 года), заслуженный артист Российской Федерации (2014) .
  (59) — немецкий хоккеист .
 Пас, Клаудия (95) — чилийская актриса .
 Петров, Алексей Иванович (93) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта, Герой Советского Союза (1945) .
 Теппер, Сид (96) — американский автор песен, автор хитов Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры .
 Эдвард Дуглас Кук (78) — британский аристократ, граф Лестер (1994—2015) .

23 апреля 
  (87) — британский спортивный функционер, президент футбольного клуба «Эвертон» (1978—1991, 1998—2004, с 2008 года) .
 Клекацкий, Ханс (94) — австрийский юрист и государственный деятель, министр юстиции Австрии (1966—1970) .
 Корлисс, Ричард (71) — американский кинокритик, сотрудник журнала «Time» (с 1980 года) .
 Лилиенстайн, Лоис (78) — канадская актриса и певица (); рак .
 Низамутдинов, Шахбоз (68) — советский и узбекский музыкант и певец, один из основателей группы «Ялла», заслуженный артист Узбекской ССР .
 Нолен, Пьер Клод (64) — канадский государственный деятель, председатель Сената (с 2014 года); рак .
 Свитен, Сойер (19) — американский киноактёр; самоубийство .
 Слепак, Владимир Семёнович (87) — советский диссидент и «отказник», член Московской Хельсинкской группы .
 Харшав (Хрушовский), Беньямин (Бенджамин) (86) — израильский и американский филолог, литературовед, переводчик и поэт (иврит, идиш), профессор .

22 апреля 
 Абрамс, Мейер Говард (102) — американский историк и теоретик литературы, специалист по исследованию английского романтизма .
 Андреев, Валентин Иванович (75) — советский и российский педагог, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета, действительный член Российской академии образования (2007), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002) .
 Баранов, Константин Викторович (49) — российский государственный деятель, и. о. городского головы Калуги (с 2013 года) .
 Венгеров, Геннадий Аронович (55) — советский, немецкий и российский актёр театра и кино, диктор; рак лёгких .
 Коган, Яков Гарриевич (61) — советский и израильский бард .

21 апреля 

 Багров, Николай Васильевич (77) — советский и украинский географ, государственный и политический деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994), Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым (1991—1994), Герой Украины (2007), академик НАН Украины (2010) .
 Бурмакин, Эдуард Владимирович (86) — советский и российский писатель и философ, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета, заслуженный работник культуры РСФСР (1985), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998) .
 Ишин, Александр Владимирович (73) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2011) .
 Конрад, Ференц (70) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале (1976), двукратный призёр Олимпийских игр .
 Михалёв, Сергей Михайлович (67) — советский и российский хоккеист и тренер, заслуженный тренер РСФСР (1987); ДТП .
 Мошеу, Джон (49) — южноафриканский футболист, обладатель Кубка африканских наций (1996), участник чемпионата мира (1998) .
 Патнаик, Джанаки (88) — индийский государственный деятель, главный министр штата Орисса (1980—1989, 1995—1999), губернатор штата Ассам (2009—2014) .
 Рэдли-Уолтерс, Сидней Валпи (95) — канадский офицер, мастер танкового боя в годы Второй мировой войны .
 Спиридонов, Виктор Алексеевич (77) — советский футболист, защитник клуба «Зенит» (1962—1967), мастер спорта СССР (1959) .
 Сураков, Сергей Анатольевич (55) — советский и российский театральный актёр, артист Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» (с 1982 года), заслуженный артист Российской Федерации (2001), сын актрисы Ляли Бобровой [kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/384911/bio/].
 Худойназаров, Бахтиёр Бабаджанович (49) — советский и российский кинорежиссёр, продюсер .
 Чукреев, Ванцетти Иванович (87) — советский и российский писатель .
 Эйлат, Гидеон (91) — израильский военный и общественный деятель, один из командиров Пальмаха, один из организаторов гражданских отрядов в полиции Израиля, один из основателей кибуца «Бейт-Альфа» .

20 апреля 

  (71) — египетский футболист, лучший бомбардир чемпионата Египта по футболу (176 голов) .
 Антони, Ришар (77) — французский певец .
 Беляева, Элеонора Валериановна (79) — советский и р(1982) .оссийский музыкальный редактор, ведущая программы «Музыкальный киоск» (1961—1993), заслуженная артистка РСФСР 
 Иван Павлович Голыжбин (66) (1949-2015) Бывший директор колледжа города Мещовск
 Измайлова, Нина Николаевна (68) — советская и российская художница и поэтесса .
 Калонджи, Альбер (85) — конголезский государственный деятель, глава самопровозглашённого государства Южное Касаи (1960—1961) .
 Ким, Мириман Дмитриевич (79) — советский и узбекистанский футбольный тренер, главный тренер женской футбольной команды «Андижанка», заслуженный тренер СССР .
  (68) — бразильский актёр, режиссёр, сценарист, художник кино и продюсер .
 Лихтенштейн, Аарон (81) — израильский раввин, один из лидеров современного религиозного сионистского движения, специалист по галахе, лауреат Премии Израиля (2014) .
  (85) — польский актёр театра и кино .
 Мортон, Фредерик (90) — американский писатель .
 Назаров, Валентин Фёдорович (82) — советский и российский архитектор-градостроитель, народный архитектор Российской Федерации (2004) .
 Никитин, Василий Афанасьевич (89) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия танка 47-й гвардейской танковой бригады гвардии старший сержант, Герой Советского Союза (1945) .
 Орешина, Нонна Николаевна (81) — советская и российская писательница и журналист .
 Пиреш де Миранда, Педру (86) — португальский государственный деятель, министр иностранных дел Португалии (1985—1987) .
 Трусь, Михаил Захарович (96) — бригадир тракторной бригады колхоза «Заря коммунизма» Тростянецкого района Винницкой области, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Хауэлл, Питер (96) — британский актёр («Страна теней»)  .
 Ястребов, Сергей Николаевич (58) — российский тренер по подводному спорту, заслуженный тренер России .

19 апреля 
 Баулина, Антонина Николаевна (88) — советская и российская театральная актриса, артистка Чувашского государственного русского драматического театра (1959—2009), народная артистка Чувашской АССР (1980) .
 Дмуховский, Мечислав Иосифович (55) — советский и российский журналист, первый заместитель главного редактора газеты «Собеседник» .
 Карр, Реймонд (96) — британский историк .
 Кебеков, Алиасхаб Алибулатович (43) — деятель бандподполья, главарь подпольной террористической организации Имарат Кавказ; убит 
 Макей, Сандра (77) — американская писательница .
 Маккейб, Том (60) — британский политик, министр финансов Шотландии (2004—2007) .
 Мейсон, Рой (91) — британский государственный деятель, министр обороны Великобритании (1974—1976) .
 Салихов, Магомед Салихович (77) — директор совхоза «Октябрьский» Ферзиковского района Калужской области (1983—2006), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1993) .
 Сущеня, Леонид Михайлович (85) — советский и белорусский зоолог и гидробиолог, академик (1988) и президент (1992—1997) Национальной академии наук Беларуси, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990) .
 Тоафф, Элио (99) — главный раввин Рима (1951—2002), участник Второй мировой войны .
 Фокс, Уильям Прайс (89) — американский писатель .

18 апреля 

 Алекберов, Наби Фуатович (29) — российский спортивный журналист; ДТП .
 Бейли, Кристофер (69) — британский историк .
 Блок, Александр Иванович (59) — советский и российский актёр театра и кино, артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (с 1985 года) и Театрального центра на Коломенской (с 2009 года), заслуженный артист Российской Федерации (2003) .
 Вальднер, Эрвин (82) — немецкий футболист, обладатель Кубка Германии по футболу (1953/1954, 1957/1958) в составе «Штутгарта» .
 Владимирский, Леонид Викторович (94) — советский и российский художник-иллюстратор .
 Духкан, Ахмед (84—85) — иорданский государственный деятель адыгского происхождения, министр сельского хозяйства (1985—1986), министр транспорта (1986—1988), министр водного хозяйства и мелиорации (1988—1989) .

17 апреля 

 Альтиссимо, Ренато (74) — итальянский государственный деятель, министр здравоохранения (1979—1980, 1981—1983) и министр промышленности и торговли Италии (1983—1986) .
 Гагу, Мариану (66) — португальский физик и государственный деятель, министр науки и технологии (1995—2002), министр науки, технологии и высшего образования (2005—2011) .
 Голик, Ярослав (72) — чехословацкий хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972), чемпион мира (1972) .
 Джордж, Фрэнсис Юджин (78) — американский кардинал Римско-католической церкви, архиепископ Чикаго (1997—2014) .
 Игнасио, Гари (49) — филиппинский рок-певец; рак .
 Кегеян, Арутюн Левонович (85) — советский футболист и тренер («Спартак» Ереван) .
 Коршунов, Виктор Иванович (85) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, артист Малого театра (с 1952 года), народный артист СССР (1984) .
 Куэйл, Дэн (84) — американский журналист, основатель и первый президент National Public Radio (1970—1973) .
 Миришли, Рамиз Агиль оглы (81) — советский и азербайджанский композитор, профессор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджанской ССР (1990) .
 Престин, Владимир Михайлович (80) — советский диссидент, деятель движения отказников советского периода .
 Солдатов, Валентин Васильевич (88) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Заир (1986—1988) .
 Шеклтон, Кит (92) — британский художник

16 апреля 

 Бамус, Дрисс (72) — марокканский футболист .
 Белоусов, Валерий Константинович (66) — советский хоккеист, советский и российский тренер; сердечно-лёгочная недостаточность .
 Бузина, Олесь Алексеевич (45) — украинский писатель, журналист и телеведущий; убийство .
  (91) — американский политический деятель, сенатор США от Республиканской партии (1966—1978) .
 Гросс, Станислав (45) — чешский государственный деятель, премьер-министр Чешской Республики (2004—2005); боковой амиотрофический склероз .
 Крылов, Борис Николаевич (81) — начальник научно-исследовательского испытательного центра ГИЦИУ КС (1982—1992), заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР (1990), лауреат Государственной премии СССР (1975), генерал-майор в отставке .
 Логвиненко, Евгений Владимирович (66) — советский футболист, защитник клуба «Черноморец» (1974—1980), бронзовый призёр чемпионата СССР (1974), мастер спорта СССР (1974) .
 Мендис, Нимал (81) — шри-ланкийский певец и автор песен .
 Осипов, Василий Борисович (74) — советский и российский математик, просветитель, доцент кафедры математического факультета Дальневосточного федерального университета, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации .

15 апреля 

 Аикава, Кинья (80) — японский актёр .
 Ардзинба, Заур Джотович (64) — абхазский предприниматель и общественный деятель, кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2009 года .
 Асауляк, Лев Владимирович (79) — советский артист балета, солист Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского (1956—1977), заслуженный артист РСФСР (1965) .
 Байковский, Ефим Ицкович (87) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2001) .
 Виноградов Юрий Александрович (88) — советский и российский писатель и военный журналист, главный редактор журнала «Советский воин» (1982—1987), лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2010) .
 Вольде, Гунилла (75) — шведская детская писательница .
 Жоголь, Людмила Евгеньевна (84) — советская и украинская художница и педагог, народный художник Украины (1994) .
 Калашников, Олег Иванович (52) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады Украины V созыва (2006—2007) от «Партии регионов»; убит .
 Колесников, Алексей Васильевич (94) — советский военный, подполковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Кромби, Джонатан (48) — канадский актёр .
 Курнаков, Георгий Дмитриевич (90) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ульяновского горкома КПСС (1965—1966) .
 Майстерман, Семён Аронович (83) — советский и российский фотохудожник и фотожурналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997), лауреат премии Союза журналистов и Гильдии профессиональных фотографов России «Золотой глаз России» .
 Мартыненко, Владислав Тимофеевич (74) — советский и российский специалист в области систем ракетного вооружения флота, начальник 28-го Центрального НИИ вооружения ВМФ (1991—1996), профессор, контр-адмирал .
 Надсон, Александр (88) — священник Белорусской грекокатолической церкви, апостольский визитатор для белорусов-грекокатоликов эмиграции .
 Овсянкин, Пётр Максимович (89) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Содаль, Владимир Ильич (78) — советский и белорусский писатель, литературовед .
 Стороженко, Николай Андреевич (86) — советский и украинский художник, член Национальной академии искусств Украины, народный художник Украины (1997), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1988) .
 Страук, Барбара (63) — американская писательница и журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1992) .
 Сурья Бахадур Тхапа (87) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала (1963—1964, 1965—1969, 1979—1983, 1997—1998, 2003—2004) .
 Тодорова, Генриетта (82) — болгарский археолог, профессор .
 Шпотов, Борис Михайлович  (67) — советский и российский историк-американист, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) .

14 апреля 

 Бангертер, Норман (82) — американский государственный деятель, губернатор Юты (1985—1993) .
 Беднарц, Клаус (72) — немецкий журналист и писатель .
 Валуцкий, Владимир Иванович (78) — советский и российский киносценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987) .
 Гэлбрайт, Шелдон (92) — канадский тренер по фигурному катанию, тренер Франсис Дефо, Норриса Боудена, Барбары Энн Скотт, Барбары Вагнер, Роберта Пола и Дональда Джексона .
 Канту, Хомаро (38) — американский повар, новатор в области молекулярной кухни; самоубийство .
 Кодзима, Ко (87) — японский мангака, автор самого длинного комикса одного автора Sennin Buraku .
 Купцов, Владимир Иванович (78) — советский и российский философ, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, действительный член Российской академии образования (1993; действительный член АПН СССР с 1990), отличник народного просвещения .
 Рахнема, Маджид (91) — иранский государственный деятель и дипломат, министр науки и высшего образования (1967—1971), представитель Ирана в ООН (1957—1971) .
 Ридс, Марк (55) — канадский хоккеист («Сент-Луис Блюз», «Хартфорд Уэйлерс») и хоккейный тренер («Оттава Сенаторз»); рак .
  (84) — израильский дипломат, посол Израиля во Франции (1979—1983) и в США (1983—1987) .
 Розье, Кевин (53) — американский кикбоксер, трёхкратный чемпион мира .
 Следж, Перси (74) — американский певец в стиле соул .
 Саранг, Вилас (73) — индийский писатель ,
 Туччи, Роберто (93) — итальянский кардинал, генеральный директор Ватиканского Радио (1973—1985) .
 Шлезингер, Натан Борисович (77) — советский и американский фотограф, американский продюсер .
  (80) — западногерманский футболист («Вердер»), чемпион ФРГ (1965) .

13 апреля 

 Абу Мария (?) — один из лидеров исламистской террористической организации ИГИЛ; убит .
 Архипович, Анатолий Аврамович (89) — советский и украинский морфолог.
 Боснич, Брайс (78) — австралийский химик-неорганик.
 Галеано, Эдуардо (74) — уругвайский журналист, писатель и левый политический деятель; рак лёгких .
 Гордон, Клер (74) — британская актриса .
 Грасс, Гюнтер (87) — немецкий писатель, скульптор, художник, график, лауреат Нобелевской премии по литературе (1999) .
 Гулачи, Мария (73) — венгерская фехтовальщица, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Койн-Лонг, Тельма (96) — австралийская теннисистка, многократная победительница чемпионата Австралии (1936—1958) .
 Кэрролл, Ронни (80) — британский певец, дважды представлявший Великобританию на конкурсе песни Евровидение (1962, 1963) .
 Мохамед Наим Даипи (64) — сингапурский педагог и писатель, автор произведений на малайском языке .
 Сухобок, Сергей Анатольевич (50) — украинский журналист; убийство .
 Тримпл, Херб (75) — американский художник комиксов и писатель, один из создателей супергероя Marvel Comics Росомахи .

12 апреля 

 Домингес, Патрис (65) — французский теннисист, член сборной Франции по теннису в Кубке Дэвиса (1971—1979) .
 Кузнецова, Ариадна Ивановна (83) — советский и российский лингвист, специалист по общей и русской морфологии, финно-угорским и самодийским языкам, доктор филологических наук, профессор .
 Мба Обаме, Андре (57) — габонский государственный деятель, министр внутренних дел (2006—2009) .
 Нашпиц, Марк Хаимович (67) — советский диссидент, участник борьбы за права советских евреев, узник Сиона, израильский общественный деятель .
 Аль-Рубаиш, Ибрагим (35) — саудовский террорист, духовный лидер (муфтий) группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове; убит .
 Рутберг, Филипп Григорьевич (83) — советский и российский электрофизик, академик Российской академии наук (2000), лауреат Государственной премии СССР (1982) и Государственной премии Российской Федерации (2003) .
 Толопко, Анатолий Алексеевич (66) — советский и российский театральный деятель, режиссёр, главный редактор газеты «Новый мир» (1998—2000), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999) .
  (90) — словенский художник .
 Эйк, Альфред (99) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант, кавалер Рыцарского креста Железного креста (1944) .

11 апреля 

 Афанасьев, Евгений Васильевич (63) — советский и российский физик, доктор технических наук, профессор БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (2004—2012), осуждённый за госизмену .
 Григорян, Самвел Самвелович (85) — советский и российский учёный в области механики, директор Института механики МГУ (1992—2000), академик РАН (2000) .
 Китцингер, Шейла (86) — британский гинеколог и общественный деятель .
 Мархасин, Владимир Семёнович (73) — советский и российский биофизик и физиолог, член-корреспондент РАН (2003), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995) .
 Масперо, Франсуа (83) — французский писатель, журналист и переводчик .
 Платонов, Валерий Михайлович (67) — советский и российский машиностроитель и организатор производства, генеральный директор ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» (1998—2011), заслуженный машиностроитель Российской Федерации (2007) .
 Тестерман, Кайл (80) — американский государственный деятель, мэр Ноксвилла (1972—1975, 1984—1987) .
 Толордава, Котэ (35) — грузинский актёр театра и кино, телеведущий (о смерти стало известно в этот день) .
 Фомиченко, Константин Ефимович (88) — советский государственный и партийный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Эфиопии (1981—1985), в Монгольской Народной Республике (1985—1988) .
 Фрейда, Нико (87) — нидерландский психолог, разработавший общую теорию эмоций .

10 апреля 

 Долгушин, Владимир Леонидович (71) — советский и российский художник .
 Кастро, Рауль Эктор (98) — американский политический деятель и дипломат, губернатор штата Аризона (1975—1977) .
 Маккормак, Кит (74) — американский певец и автор песен .
 Малина, Джудит (88) — американская актриса кино и театра, режиссёр, сценарист .
 Пужэнь (96) — брат последнего китайского императора Пу И .
 Рогомбе, Роза Франсина (72) — габонский государственный деятель, исполняющая обязанности Президента Габона (2009) .
 Триси, Рей (68) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии по футболу (1978).
 Уолш, Питер (80) — австралийский государственный деятель, министр финансов (1984—1990) .
 Шипенко, Александр Николаевич (56) — советский гандболист, чемпион мира (1982), заслуженный мастер спорта СССР .
 Элмонд, Пол (83) — американский режиссёр и сценарист .

9 апреля 

 Далгарно, Александр (87) — британский физик, профессор астрономии Гарвардского университета, «отец молекулярной астрофизики» .
 Дойг, Айван (75) — американский писатель .
 Ельчанинов, Владимир Васильевич (82) — советский и российский живописец, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации (1995) .
 Жемчужин, Георгий Георгиевич (85) — советский и российский дирижёр, дирижёр Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (с 1960 года), заслуженный деятель искусств РСФСР (1978)  .
 Компанеец, Нина (77) — французская актриса, сценарист и режиссёр .
 Суховерко, Рогволд Васильевич (73) — советский и российский актёр театра и кино, артист Московского театра «Современник», заслуженный артист Российской Федерации (2002) .
 Тейлор, Тат (91) — американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» (1995) .
 Харм, Рей (87) — американский художник .

8 апреля 
 Алексеев, Сергей Петрович (64) — советский и российский организатор оборонной промышленности, президент ОАО «ГНИНГИ» (с 2012 года), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2001), заслуженный военный специалист Российской Федерации (1998), контр-адмирал .
 Бичкеи, Лукач (53) — венгерский актёр .
 Дзевалтовский, Александр Игнатьевич (62) — советский и российский фехтовальщик, судья республиканской категории по фехтованию, заслуженный тренер России .
 Кремьё-Брийак, Жан-Луи (98) — французский участник Движения Сопротивления, руководитель службы французской свободной радиопропаганды в Европе в годы Второй мировой войны, позднее историк .
 Лащенко, Сергей (27) — украинский спортсмен, чемпион Европы по тайскому боксу; убийство .
 Ронсон, Билли (58) — английский футболист .
 Рэу, Алексей Алексеевич (61) — молдавский поэт и ученый, директор Национальной библиотеки Молдовы (с 1992 года) .
 Ставик, Хильда (52) — норвежская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира по полумарафону (1994) в командном зачёте ..
 Тревин, Ион — американский писатель и издатель, литературный директор Букеровской премии (с 2006) .
 Тюркотт, Жан-Клод (78) — канадский кардинал, архиепископ Монреаля (1990—2012) .
 Фарзад, Мохаммад Омар (70) — афганский писатель и литературовед; ДТП .
 Фомичёва, Нина Наумовна (70) — советский и российский музыковед, лектор-музыковед и аккомпаниатор-концертмейстер Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, заслуженная артистка Российской Федерации (2001) .
 Швеппенхаузер, Герман (87) — немецкий философ .
 Шенкл, Джоэл (82) — американский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Эрали, Абрахам (80) — индийский писатель .

7 апреля 

 аль-Уллум, Мохаммед Бахр (87) — иракский религиозный и государственный деятель, президент правительственного совета Ирака (2003, 2004) .
 Бакин, Дмитрий Геннадиевич (50) — русский писатель, лауреат премии «Антибукер» (1996) .
 Бурыгин, Денис Александрович (43) — российский предприниматель, директор ОАО АКБ «Стелла-Банк» (с 2000 года); убит .
 Бэбкок, Тим (95) — американский политик, губернатор Монтаны (1962—1969) .
 Гуськова, Ангелина Константиновна (91) — советский и российский радиолог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Ленинской премии (1963), заслуженный деятель науки РСФСР (1989), член-корреспондент РАМН (1986) .
 Даулетов, Абатбай Даулетович (72) — советский и узбекский филолог, академик Академии наук Республики Узбекистан (1995) .
 Доуд, Харри (76) — английский футболист, обладатель кубка Англии (1969) в составе «Манчестер Сити» .
 Дашдамиров, Афранд Фридун оглы (73) — советский и азербайджанский философ, академик НАНА .
 Жермен, Жан (67) — французский политик, мэр Тура (1995—2014) .
 Каплан, Дэвид (91) — канадский дирижёр и профессор музыки .
 Кардам (52) — наследный принц Болгарии .
 Кутлер, Стэнли (80) — американский историк .
 Лукас, Бетти (90) — австралийская актриса  .
 Льюис, Джеффри (79) — американский актёр, отец актрисы и певицы Джульетт Льюис .
 Оуэн, Дики (88) — американский актёр .
 Пост, Ричард (96) — американский физик .
 Рудский, Валентин Григорьевич (88) — советский и российский краевед, фенолог и педагог, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель школы РСФСР (1974), отец учёного Виктора Рудского .
 Смит, Дерек (87) — британский телепродюсер .
 Субботина, Зинаида Алексеевна (90) — советский педагог-новатор, учитель географии школы № 8 Кирово-Чепецка, народный учитель СССР (1979) .
 Факкуито, Юджин (90) — американский танцор и хореограф, создатель техники джазового экзерсиса .
 Фреберг, Стэн (88) — американский актёр .
 Хеньекане, Ричард (31) — южноафриканский футболист, нападающий сборной ЮАР (2009—2013) .

6 апреля 

 Бауманис, Хардийс (47) — латвийский дипломат, Генеральный консул Латвийской Республики в Санкт-Петербурге (2004—2006), посол Латвии в Литве и Азербайджане .
 Берлингуэр, Джованни (90) — итальянский политик левого направления, депутат Европейского парламента (2004—2009), брат Энрико Берлингуэра .
 Бест, Джеймс (88) — американский актёр .
 Дайринг, Пол (73) — австралийский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968), бронзовый призёр   летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Делагг, Милтон (96) — американский композитор .
 Задоян, Давид Мнацаканович (66) — армянский государственный деятель, министр сельского хозяйства Армении (2002—2003) .
 Крайнович, Роберт Николаевич (74) — советский и российский театральный деятель, заместитель директора Воронежского театра оперы и балета, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006) .
 Лобкова, Лариса Петровна (91) — советская и российская пианистка, заслуженная артистка Литовской ССР (1982).
 Мамедов, Арастун Сурхай оглы (92) — бригадир хлопководческой бригады, Герой Социалистического Труда (1973) .
 Михайлин, Владимир Иванович (?) — советский и российский театральный деятель, директор Ивановского областного театра кукол (1982—2006), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994) .
 Мищенко, Иван Максимович (89) — участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, полный кавалер ордена Славы .
 Озолас, Ромуальдас (76) — литовский политический деятель и публицист, активист движения Саюдис, депутат Сейма Литовской Республики (1992—2000) .
 Прокопий (Георгантопулос) (83) — епископ Элладской православной церкви, (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Неа-Кринийский и Каламарийский .
 Романов, Андрей Николаевич (51) — советский и российский баянист, профессор Новосибирской консерватории, лауреат международных конкурсов .
 Сен-Лоран, Доллар (85) — канадский хоккеист («Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс»), пятикратный обладатель Кубка Стэнли .
 Уивер, Гертруда (116) — американская долгожительница, старейший верифицированный житель Земли .
 Уллиот, Дэвид (61) — английский профессиональный игрок в покер, победитель международных соревнований, обладатель Браслета Мировой серии покера; рак .
 Хаас, Уолтер — американский астроном .

5 апреля 

 Бергманн, Барбара (87) — американский экономист, сооснователь и президент Международной ассоциации феминистской экономики (1999—2000) .
 Баймухамедов, Бауржан Исаевич (67) — советский и казахстанский футболист и тренер, главный тренер сборной Казахстана по футболу (1994) .
 Брандт, Фредерик (65) — американский косметолог, «король ботокса»; самоубийство .
 Ваенский, Фёдор Степанович (86) — советский хоккеист (хоккей с мячом), игрок команды «Водник», мастер спорта СССР, старейший спортсмен Архангельской области .
 Дайсарт, Ричард (86) — американский актёр («Закон Лос-Анджелеса»), лауреат премии «Эмми» (1992) .
 Касерес, Хуан Карлос (78) — аргентинский музыкант .
 Качановский, Пётр (72) — польский археолог, профессор, хабилитированный доктор, декан исторического факультета Ягеллонского университета (1999—2005) .
 Ковалёв, Павел (24) — латвийский легкоатлет .
  (39) — казахстанский футболист и тренер .
 Мамедов, Нариман Габиб оглы (86) — советский и азербайджанский музыковед и композитор, профессор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана (2005) .
 Матида, Акира (78) — японский государственный деятель, председатель Верховного суда Японии (2002—2006) .
 Прието, Клаудио (84) — испанский композитор .
 Смальто, Франческо (87) — итальянский модельер .
  (117) — перуанская долгожительница, один из старейших неверифицированных жителей Земли .
 Таулз, Том (65) — американский актёр .
 Уилсон, Джули (90) — американская актриса и певица .
 Чубаев, Михаил Михайлович (45) — российский актёр театра и кино («Кулагин и партнёры», «Деффчонки») .

4 апреля 

 Бальцар, Ярослав (62) — чехословацкий прыгун на лыжах с трамплина, участник зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976) (4-е место) .
 Баррето, Рамон (75) — уругвайский футбольный судья, судивший матчи двух чемпионатов мира (1974, 1978) .
 Джарджис, Джамалуддин (63) — малайзийский государственный деятель, министр науки, технологий и инноваций (2004—2008); авиакатастрофа .
 Лак, Элмер (97) — канадский хоккеист («Монреаль Канадиенс»), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1944, 1946, 1953) .
 Левин, Дональд (83) — американский социолог .
 Льюис, Айра (82) — американский актёр и сценарист («Китайский кофе») .
 Панасюк, Сергей Александрович (33) — украинский спортивный комментатор .
 Правдин, Александр Юрьевич (45—46) — российский тренер, главный тренер женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике (с 2014 года) .
 Рифбьерг, Клаус (83) — датский писатель, лауреат Литературной премии Северного Совета (1970) .
 Саймон, Лиза (64) — американский режиссёр и продюсер, лауреат дневной премии «Эмми» в номинации «Выдающаяся режиссура детского сериала» (2014) («Улица Сезам») .
 Хаяйнен, Геннадий Андреевич (76) — советский спортсмен-конник, многократный чемпион СССР по конкуру и троеборью, мастер спорта СССР .
 Эллерингтон, Билл (91) — английский футболист .

3 апреля 

 Бернс, Боб (64) — американский музыкант, ударник Lynyrd Skynyrd; ДТП .
 Вознер, Шмуэль (101) — израильский ортодоксальный раввин и специалист по иудейскому праву (Галахе) .
 Гнёдингер, Матиас (74) — швейцарский актёр .
  (66) — испанский дизайнер .
 Каяхан (66) — турецкий певец .
 Колесников, Владислав Григорьевич (89) — советский государственный деятель, министр электронной промышленности СССР (1985—1991), член-корреспондент Академии наук СССР (1984; с 1991 года — РАН), Герой Социалистического Труда (1975) .
 Кораблёв, Николай Александрович (68) — советский и российский историк, старший научный сотрудник сектора истории Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН .
 Мовсесов, Аркадий Гургенович (64) — советский и белорусский тренер по гандболу, арбитр, педагог, заведующий кафедрой спортивных игр Белорусского государственного университета физической культуры, доцент, заслуженный тренер Белорусской ССР (1985) .
 Мурчич, Дарья Дмитриевна (84) — советская колхозница, рабочая, Герой Социалистического Труда (1949) .
 Натан, Вивиан (98) — американская актриса .
 Патацкас, Альгирдас (71) — советский диссидент и литовский политический деятель, депутат Сейма Литовской Республики (1992—2000, с 2012 года) .
 Портер, Эндрю (86) — британский музыкальный критик, органист и музыкальный администратор .
 Ритти, Роберт (92) — британский актёр .
 Сарабьянов, Владимир Дмитриевич (56) — советский и российский художник-реставратор, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания (с 1997 года), заместитель генерального директора Межобластного научно-реставрационного художественного управления Министерства культуры Российской Федерации (с 2013 года), сын академика Дмитрия Сарабьянова .
 Чаплин, Борис Николаевич (83) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Социалистической Республике Вьетнам (1974—1986), заместитель министра иностранных дел СССР (1986—1991) .

2 апреля 

 Брюэль, Пер Вильгельм (100) — датский физик .
 Горрити, Рауль (58) — перуанский футболист, игрок национальной сборной, участник чемпионата мира по футболу (1978) .
 Кайзер, Роберт (84) — американский журналист и писатель .
 Кудрявцева, Наталья Сергеевна (36) — российская гимнастка, бронзовый призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях (1993), мастер спорта России международного класса .
 Кузнецов, Илья Игоревич (51) — российский автогонщик, участник ралли «Дакар», чемпион России (2013), обладатель Кубка Мира ФИА (2013) .
 Люкков, Филлье (80) — шведская актриса (о смерти объявлено в этот день) .
 Маркс, Деннис (66) — американский телепродюсер и музыкальный администратор, директор  (1993—1997) .
 Оливейра, Мануэл де (106) — португальский кинорежиссёр .
 Савицкая, Ольга (83) — польская балерина и хореограф .
 Сакс, Дуг (79) — американский звукоинженер, четырёхкратный лауреат премии «Грэмми» (2004, 2005) .
 Сасс, Барбара (78) — польский режиссёр и сценарист, лауреат премии ФИПРЕССИ (1980, 1996) .
 Стеварт, Стив (60) — бельгийский политик, председатель Социалистической партии Фландрии (2003—2005), губернатор Лимбурга (2005—2009) .
 Шуллер, Роберт (88) — американский священник, основатель Хрустального собора в Гарден-Гров .

1 апреля 

  (69) — американский певец и автор песен, брат Джерри Батлера .
  (65) — британский музыкант (Procol Harum) .
 Гречкин, Александр Степанович (72) — российский волгодонский велопутешественник; ДТП .
 Ильюченко, Николай Станиславович (47) — российский лыжник-паралимпиец, трёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр в Альбервиле (1992), чемпион зимних Паралимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002) .
 Кираз, Мехмет Селим (?) — турецкий прокурор; погиб в результате теракта .
 Ковачич, Здравко-Чиро (89) — югославский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и в Мельбурне (1956) .
 Леннон, Синтия (75) — первая жена музыканта Джона Леннона, автор мемуаров; рак .
  (48) — польский журналист, музыкальный критик и DJ .
 Мекшен, Светлана Васильевна (73) — советская и российская поэтесса .
 Окава, Мисао (117) — японская долгожительница, старейший житель Земли .
 Полякова, Нина Семёновна (87) — советская спортсменка по академической гребле, двукратная чемпионка Европы (1961, 1962) .
 Райня, Николае (81) — румынский футбольный арбитр, судивший матчи трёх чемпионатов мира (1974, 1978, 1982) .
 Рыльский, Лешек (96) — польский футболист, член исполкома УЕФА .
 Уокер, Роберт (54) — американский режиссёр-аниматор, номинант на премию «Оскар» (2004) («Братец медвежонок»); сердечный приступ .
 Хаммершмидт, Джон (92) — американский политический деятель, член Палаты представителей США (1967—1993) .
 Хириясулаев, Магомед Хириясулаевич (69) — российский дагестанский поэт, редактор детского журнала «Соколенок» на аварском языке .

Примечания